Tento seznam zahrnuje hráče, kteří reprezentovali italský národní tým alespoň v jednom zápase. Tučně jsou označeni hráči kteří stále hrají.

Statistiky aktualizovány do 12. července 2021.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy sportovců